Ilulissat bezeichnet:
 Ilulissat, Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ilulissat (Inselgruppe, Narsaq), Inselgruppe im Distrikt Narsaq, Grönland
 Ilulissat (Inselgruppe, Qaqortoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland